Куанье — фамилия:

 Куанье, Жюль Луи Филипп (1798—1860) — французский художник-пейзажист.
 Куанье, Кларисса (1824—1918) — французский философ, педагог, историк.
 Куанье, Франсуа (1814—1888) — французский промышленник.

См. также 
 Куаньи